'„Pentru tine” se poate referi la:
 Pentru tine'' — al treilea album de studio al interpretei Anna Lesko;
 „Pentru tine” — al patrulea extras pe single al interpretei Anna Lesko.